My Enemy – singolo degli Skid Row del 1995
My Enemy – singolo dei Chvrches del 2018